В парному розряді жіночого тенісного турніру Zurich Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Зіна Гаррісон і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва 6-3, 5-7, 6-3.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Лариса Нейланд /  Яна Новотна (півфінал)

 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Zurich Open